Абдусалом Атобоев (; 20 апреля 1934, с. Калачай Мазори, Исфаринский район, Таджикская ССР — 24 апреля 1986) — таджикский советский , , , , член Союза писателей Таджикистана (1974).

Биография 
Окончил Канибадамское педагогическое училище, работал учителем. В 1958 году — филологический факультет Душанбинского государственного педагогического института.

Некоторое время работал журналистом в газете «Советский Таджикистан» и журнале «Машал», редактором репертуарного отдела Министерства культуры Таджикской ССР.

С 1960-х годов на творческой работе.

Творчество 
Дебютировал с очерками и рассказами, которые публиковались в газетах «Голос Востока», «Женщины Таджикистана», «Гулистон», «Машал» и сборниках.

Наибольшего успеха достиг как драматург, автор пьес «Незаконченная песня» (1991); «Иллоанта» (1972), «Тревога» (1974), «Полёт орла» (в соавт. 1975), «Телеграмма Ленину» (в соавт. 1976), «Экзамен» (1977), «Первая история» "(1978), «Qiyomi Lohuti» (1976)и др. Некоторые его пьес вошли в сборники «Встреча с отцом» (1975), «Спектакли» (1977) и «Введение» (1978), напечатаны в журнале «Голос Востока».

Перевёл на таджикский язык несколько произведений Ю. Бондарева, И. Вазова, О. Уайльда и других.

Литература 
 Адибони Тоҷикистон (маълумотномаи мухтасари шарҳиҳолӣ)./Таҳия ва танзими Асрори Сомонӣ ва Маҷид Салим. — Душанбе, «Адиб», 2014, — с. 45 ISBN 978-99947-2-379-9

Ссылки 
 Зиндагиномаи Абдусалом Атобоев

Выпускники Таджикского государственного педагогического университета имени С. Айни
Таджикские писатели